Hans Agbo-Hans (Douala, 26 de setembro de 1967) é um ex-futebolista profissional camaronês, que atuava como  defensor. Ele disputou a Copa de 1994.

Jogou por apenas três agremiações: Prévoyance Yaoundé, Olympic Mvolyé e Tonnerre Yaoundé, onde parou em 2003.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Duala
Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do Tonnerre Yaoundé
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994